

Сандін — річка у Башкортостані, ліва притока Шайтанки
 Сандін — хутір, Куюргазинський район, Башкортостан

Див. також 
 Сандін 2-й